Массовое движение — достаточно организованное единство людей, ставящих перед собой определённую цель, как правило, связанную с каким-либо изменением социальной действительности.

История термина 
Массовые движения можно описать как добровольные и анонимные, численно неопределённые и временные множества людей, которых объединяет общая социально значимая цель и солидарность в её достижении.

Термин «массовые» в названии движений указывает не на количество сторонников, а на качество общностей, на характерный способ организации групп этого типа.

Массовое движение — не единственное, но самое специфичное для массовых обществ форма общественной самоорганизации между людьми. Такие движения образовываются и в современном обществе, и в обществах иного типа (общества прошлого). Массовые движения служат индикаторами исторического поворота в станах в сторону цивилизации массового типа. Именно поэтому так возросло число массовых движений в индустриально развитых странах на рубеже XIX—XX веков.

Массовые движения возникают в ответ на неудовлетворённость существующей социальной ситуацией. Также, массовые движения возникают тогда, когда определённые социальные обстоятельства воспринимаются гражданами как нетерпимые.

Цели массовых движений бывают самые разные. В тех случаях, когда движения направлены к институционным изменениям в области государственного управления (цель-политическая), то такие движения являются «общественными движениями» . Примером общественного движения может служить «суфражизм» (движение за предоставление женщинам избирательные права наравне с мужчинами, существовавшее во второй половине XIX века). По достижению своих целей массовое движение заканчивает свое существование.

Основные характеристики

Основные характеристики социального движения 
П. Штомпка выделяет следующие основные характеристики социального движения:
 Комплективность людей, действующих совместно
 Единое и однозначное отношение к цели коллективных действий (изменение в обществе)
 Коллективность является диффузной, а также находится на низком уровне формальной организации.

Также были выделены характеристики массового движения с «внешней» и с «внутренней» точке зрения:

Любое движение имеет четыре основные характеристики с «внешней точки зрения»:
 Социальная база. Большая часть людей, на которую опирается всё движение. Примеры: пол, возраст, социальный класс, вероисповедание, национальность и так далее.
 Цели движения и основная сфера приложения усилий. Как правило, цели социальных движений носят социальный характер. Примеры: культурные, духовные, профессиональные, политические и так далее.
 Степень организованности. Массовые движения делятся на два класса по степени организованности: спонтанные и создаваемые. Приток новых членов также может являться целенаправленным или стихийным. Также, у движения могут присутствовать или отсутствовать нормы и правила, принципы руководства и так далее. Из этого следует, что массовые движения, как и стихийные группы могут быть искусственными или естественными.
 Направленность идеологии. Определённый уровень эмоционального уровня увлеченности целями, а также теоретических и рациональных представлений.

Практически любое массовое движение имеет три основные характеристики с «внутренней точки зрения»:
 Идеология
 Организация
 Социальная психология

Уровни социальных движений 
Г. М. Андреевой выделяется несколько уровней социальных движений:
 Широкие движения с глобальными целями. На этом уровне у движения ставятся глобальные цели, например, такие как: борьба с атомным оружием, борьба за экологию, борьба за равноправие полов. Примеры движений: «Гринпис», ЛГБТ-сообщество и так далее.
 Локальные движения. На этом уровне цели движения являются не глобальными, а более конкретизированными, связанными, например, с определённым территориальным расположением. Примеры движений: «Российское географическое общество».
 Движения с прагматическими целями в очень ограниченном регионе. Данные движения связаны с конкретным и специфичным событием, местом. Примеры движений: движение за ремонт набережной.

Основные причины объединения людей в массовые движения 
Э. Хоффер) выделил следующие основные причины объединения людей в массовые движения:
 Неудовлетворённость жизнью и сложившейся социальной ситуацией.
 Недостаток информации, которую получает каждый отдельный человек, и, как следствие, невозможность действовать самостоятельно.
 Преувеличенное представление о возможностях и перспективах будущего

Отличие от группового организованного поведения 
В массовом движении отсутствует критическое восприятие информации. Поэтому, когда в массу поступает какой-либо достаточно мощный сигнал извне, он воспринимается как сигнал к действию.
Стихийные группы возникают на основе специфических механизмов, которые запускают массовое поведение людей.
Также известно, что уровень организации всегда обратно пропорционален степени массовости движения.

Примечания

Литература 
 Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Современная социальная психология на Западе. — , 1978.
 Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Социальная психология. Хрестоматия. — М., 2003.
 Московиси С. Общество и теории социальной психологии. Пер. с фр. // Современная зарубежная социальная психология. Тексты. — М., 1984.
 Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. — М., 1971.
 Грушин Б. А. Мнения о мире и мир мнении. — М., 1967.
 Штомпка П. Социология социальных изменений. — М., 1996.
 Найдорф М. И. Массовые движения в массовых обществах. — , 2010
 Хоффер Э. Истинноверующий. Мысли о природе массовых движений. — Минск., 2001

Психология толпы
Социальная психология